Лихеноло́гия (от  — лишай, лишайник) — наука о лишайниках, раздел микологии.

История развития 
Первые упоминания о лишайниках встречаются у Теофраста.

Началом лихенологии принято считать 1803 год, когда шведский учёный Эрик Ахариус (1757—1819), ученик Карла Линнея, опубликовал свой труд «Methodus qua omnes detectos lichenes ad genera redigere tentavit» («Методы, с помощью которых каждый сможет определять лишайники»). Он выделил их в самостоятельную группу и создал систему, основанную на строении плодовых тел, в которую вошли 906 описанных на то время видов.

Выдающиеся лихенологи 
 Андреев, Михаил Петрович
 Ахариус, Эрик
 Ахмаджян, Вернон
 Баранецкий, Осип Васильевич
 Бари, Антон де
 Бязров, Лев Георгиевич
 Везда, Антонин
 Голубкова, Нина Сергеевна
 Еленкин, Александр Александрович
 Мережковский, Константин Сергеевич
 Окснер, Альфред Николаевич
 Питтон де Турнефор, Жозеф
 Савич, Всеволод Павлович
 Урбанавичюс, Геннадий Пранасович
 Фаминцын, Андрей Сергеевич
 Швенденер, Симон

Научные общества 
 Международная ассоциация лихенологии 
 Американское бриологическое и лихенологическое общество
 Общество лихенологов северо-запада Северной Америки 
 Лихенологическое общество Калифорнии 
 Бриологическая и лихенологическая ассоциация Центральной Европы 
 Британское лихенологическое общество 
 Голландское бриологическое и лихенологическое общество 
 Индийское общество лихенологии 
 Итальянское общество лихенологии 
 Скандинавское лихенологическое общество 
 Французская ассоциация лихенологии 
 Швейцарская ассоциация бриологии и лихенологии 
 Лихенологическое общество Японии 
 Японское общество лихенологии

Популяризация лихенологии 
В силу ряда естественных причин издаётся достаточно мало лихенологической научно-популярной литературы. Тем более примечательным является тот факт, что в 2011 году справочник-определитель по лишайникам Финляндии «Suomen jäkäläopas» стал лауреатом самой престижной премии этой страны в области научно-популярной литературы — Tieto-Finlandia-palkinto.

Примечания

Литература 
 
 
 Флора лишайников России: Биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения лишайников / Отв. ред. М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант. — М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. — 392 с.

Разделы ботаники
Лихенология